Tweedie kan som auktorsförkortning betyda:

 John Tweedie
 Michael Willmer Forbes Tweedie

Robotskapade auktorsförkortningar